Opus — словацкий лейбл в звукозаписывающей индустрии, который в бывшей Чехословакии, наряду с чешским Supraphon был монополистом на выпуск музыкальных произведений, в особенности виниловых пластинок и компакт-дисков. Основан в 1971 году путём выделения из Supraphon словацкого завода. Издавал грампластинки, аудиокассеты, компакт-диски, ноты и книги о музыке. Имел собственную сеть розничных магазинов. После бархатной революции в 1989 году был преобразован в стандартное акционерное общество.

Известные исполнители, записывавшиеся на лейбле 

 Группа «Modus»
 Марика Гомбитова
 Беата Дубасова
 
 Группа «Elán»
 Мирослав Жбирка
 Алла Пугачёва
 Группа «Vidiek»
 Рихард Мюллер и группа «Banket»
 Мариан Грекса и группа «Demikát»
 Дарин(к)а Ролинцова
 Группа «Tublatanka»
 Вашо Патейдл
 Ян Леготский
 Группа «Lojzo»
 Юлия Гечкова
 Робо Григоров
 Марцела Лайферова
 Карол Духонь
 Петер Гечко
 Группа «Limit»
 Группа «Team»
 Павол Гаммел и группа «Prúdy»
 Группа «Metalinda»
 Мирка Брезовска
 Группа «AC+»
 Ярослав Филип
 Группа «Bez ladu a skladu»
 Дежо Урсины
 Яна Кочианова
 Группа «Fermata»

См. также 

 Panton
 Supraphon

Примечания

Ссылки 

Лейблы звукозаписи Чехословакии
Лейблы Warner Music